Aster, een plantengeslacht
 Aster (motorfiets), een Frans motorfiets- en automerk
 Aster (automerk 1922), een Brits automerk
 Aster Italiana, een Italiaans automerk
 Arrol-Aster, een Brits automerk
 Aster Berkhof, pseudoniem van schrijver Lode Van den Bergh
 Aster Computers, een computerbedrijf
 Aster CT-80, een vroege PC
 Aster Nzeyimana, een Belgisch sportjournalist
 Aster (raket), een luchtdoelraket
 Het Nederlandstalige woord ster is afgeleid van het Griekse woord aster.
Asster Sint-truiden - Psychiatrie